Def Leppard — одиннадцатый студийный альбом британской хард-рок-группы Def Leppard, изданный 30 октября 2015 года на немецком лейбле Edel AG.

Об альбоме 

Специальное фанатское издание альбома от журнала Classic Rock содержит альбом с бонус-треками, интервью группы и потрековый путеводитель по каждой песне, а также карточки с группой и фирменный брелок.

Список композиций

Участники записи 
 Джо Эллиотт — вокал, акустическая гитара;
 Фил Коллен — электрогитара, бэк-вокал;
 Вивиан Кэмпбелл — электрогитара, бэк-вокал;
 Рик Сэвидж — бас-гитара, бэк-вокал;
 Рик Аллен — ударные, бэк-вокал;
 Рон МкХью — продюсер, микширование, мастеринг.

Чарты

Примечания

Ссылки 
 
 Альбом на metal-archives.com
 

Альбомы Def Leppard
Альбомы, записанные на домашней студии